Meta (af græsk μέτα, meta 'efter')

Ordet betyder normalt 'udover', i betydningen 'niveauet over'. Eksempler:
 Metakommunikation – Kommunikation om kommunikation
 Metaetik – Teorier om etiske teorier
 Metapoesi – Det at digte om digtning
 Metakognition – Det at tænke på sin egen tænkning.
 Metafysik – det, der ligger på grænsen af – eller udenfor fysikken. Historien siger, at det var en redaktør af Aristoteles, der navngav hans værk Metafysikken, fordi den rent fysisk stod efter Fysikkens bog.
 Metadata - Data om data.
 Meta - Meta Platforms, Inc. - før 2021 kaldet Facebook Inc.

Andre betydninger 
 Meta kan være et pigenavn afledt af Mette.
 Meta (lat) målepinden på gl.- rom. væddeløbsbane.

Se også
 Metaanalyse
 Cirkus Meta